Иоа́нна (Джоа́нна, Джоа́н) Англи́йская может относиться к нескольким людям:

 Иоанна Английская (1165—1199) — королева Сицилии, дочь короля Англии Генриха II Плантагенета.
 Иоанна Английская (1210—1238) — королева Шотландии, дочь короля Англии Иоанна Безземельного.
 Джоанна Уэльская (ум. 1236) — внебрачная дочь короля Англии Иоанна Безземельного.
 Джоанна Акрская (1272—1307) — дочь короля Англии Эдуарда I.
 Джоан Тауэрская (1321—1362) — королева Шотландии, дочь короля Англии Эдуарда II.
 Джоанна Плантагенет (1328—1385) — дочь Эдмунда Вудстока, внучка короля Англии Эдуарда I.
 Иоанна Английская (1333—1348) — дочь короля Англии Эдуарда III.